Ферджан () — село в Губадлинском районе Азербайджана.

История 
В результате Карабахской войны в 1993 году село перешло под контроль армянских вооружённых сил. В ходе 44-дневной Второй Карабахской войны (27 сентября - 8 ноября 2020 года) село было освобождено от длительной армянской оккупации Вооруженными силами Азербайджанской Республики.

В прошлом село называли Саралли Фараджан. Это связано с тем, что в селе устраивало зимовку племя саралли.

Топонимика 
Топоним назван так потому, что поселение было основано семьями, принадлежащими к династии Фараджан.

География 
Село Фарджан расположено в предгорьях, в 25 км к югу от райцентра Губадлы.

Литература 
 Акиф Мурадвердиев . Зангезур. Память о нашей истории. Баку: Хазар, 2007, с. 451.

Примечания